Příjmení Kryštof nebo Krištof nosí více osobností:

 František Kryštof (1891–1960) – český voják, spisovatel a básník, de facto 1. čs. legionář
 Martin Kryštof (* 1982) – český volejbalista

 jiná varianta příjmení

 Antonín Krištof (1882–1910) – český sportovní funkcionář a pedagog, kodifikátor házené

Česká příjmení